Mužská čtyřhra AEGON International 2017 probíhala na přelomu června a července 2017. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2014 byla filipínsko-britská dvojice Treat Conrad Huey a Dominic Inglot.

Vítězem se stal nejvýše nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále zdolali indicko-brazilskou dvojici Rohan Bopanna a André Sá. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali rekordní sto třináctou společnou trofej, když naposledy předtím triumfovali na květnovém Rome Masters 2016.

Bryanovi tak čtyřmi koly prošli v rozmezí 48 hodin, od čtvrtka do pátku.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (odstoupili)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (1. kolo)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

AEGON International 2017